Woop bezeichnet:

 Gerry Woop, deutscher Politikwissenschaftler
 Cole & Woop, ehemaliges US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen